Le tramway de Magnitogorsk est le réseau de tramways de Magnitogorsk, ville industrielle de l'oblast de Tcheliabinsk, en Russie. Il est entré en service le . Le réseau comporte aujourd'hui 33 lignes, ce qui en fait le troisième plus important réseau de tramways de Russie en nombre de lignes, après ceux de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Ses 76 kilomètres de voies en font le quatrième réseau russe en termes de longueur de voies, derrière Saint-Pétersbourg, Moscou et Nijni Novgorod.

Réseau actuel

Aperçu général

Lignes en service 
 № 1 РИС — Депо № 2
 № 2 Депо № 2 — ДОК
 № 3 Улица Тевосяна — Товарная
 № 4 Полевая — Центральный рынок
 № 5 Улица Коробова — Товарная
 № 6 Депо № 2 — Броневая
 № 7 Улица Коробова — Броневая
 № 8 Полевая — Ценральный рынок
 № 9 Улица Коробова — ЛПЦ
 № 10 Улица Зеленый лог — Товарная
 № 11 Вокзал — ДОК
 № 12 Улица Тевосяна — Товарная
 № 13 Товарная — Улица Грязнова
 № 14 Товарная — Улица Грязнова
 № 15 Улица Тевосяна — ЛПЦ
 № 16 РИС — Улица Труда
 № 17 Улица Тевосяна — Вокзал
 № 18 Улица Коробова — РИС
 № 19 Улица Коробова - Зеленый лог
 № 20 Улица Зеленый лог — Броневая
 № 21 Депо № 2 — Улица Коробова
 № 22 Улица Тевосяна — Броневая
 № 23 Депо № 2 — 1-я Палатка
 № 24 Вокзал — Улица Зеленый лог
 № 25 Полевая — Улица Зеленый лог
 № 26 Товарная — Депо № 2
 № 27 Улица Зеленый лог — ЛПЦ
 № 28 Улица Тевосяна — ДОК
 № 29 Улица Коробова — Вокзал
 № 30 Улица Коробова — ДОК
 № 32 Улица Тевосяна — Улица Строителей
 № 33 Улица Тевосяна — Броневая
 № 35 Депо № 1 — Товарная

Lignes fermées 
 * № 34 Депо № 2 — Центральный рынок
 № 36 Улица Зеленый лог — Дворец спорта
 № 37 Улица Зеленый лог — Дворец спорта
 № 38 Депо № 2 — Центральный рынок
 № 39 Депо № 2 — Центральный рынок
 № А Депо № 2 — Улица Грязнова
 № Б Депо № 2 — Улица Грязнова
 № В Улица Коробова — Вокзал

Voir aussi

Liens internes 
 Magnitogorsk
 Liste des tramways en Asie

Liens externes 
  Site officiel

Magnitogorsk
Magnitogorsk